Чемпионат Японии по фигурному катанию 2011—2012 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 80-й по счету чемпионат Японии. Он прошёл в Кадоме с 22 по 29 декабря 2011 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду. По результатам чемпионата формируется сборная страны на чемпионат мира и чемпионат четырёх континентов 2012 года.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Результаты чемпионата 

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Декабрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году